Il Friuli Annia Cabernet Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso, talvolta granato
odore: vinoso, caratteristico
sapore: gradevole, di corpo, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine  (1996/97)  124,39

Vini DOC della provincia di Udine